Arruntius ist der Name folgender Personen:

 Marcus Arruntius Frugi, römischer Offizier (Kaiserzeit)